AJP est un sigle qui peut faire référence à : 
 Association des journalistes parlementaires, une association française réunissant les journalistes politiques qui suivent plus spécialement les travaux du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) ;
 Association des journalistes professionnels, la branche francophone de l'association générale des journalistes de Belgique ;
 , une importante revue américaine en physiologie ;
 American Journal of Psychiatry, la principale revue de psychiatrie américaine ;
 Apache JServ Protocol, le protocole de communication de Apache Software Foundation.